Lista portów lotniczych w Burkinie Faso, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 World Aero Data

 
Burkina Faso